

Cinema 
 Il laureato (The Graduate) – film del 1967 diretto da Mike Nichols

Musica 
 Graduate – gruppo musicale britannico, attivo negli anni 1979-1981
 The Graduate – gruppo musicale statunitense, attivo negli anni 2000
 The Graduate – album di Simon & Garfunkel del 1968, colonna sonora del film Il laureato 
 Graduate – singolo dei Third Eye Blind del 1997
 The Graduate – album di Nerina Pallot del 2009

Altro 
 Graduate certificate – qualificazione accademica di livello universitario